Carl Perkins kan syfta på flera personer:

Carl Perkins (1932–1998) – amerikansk rockabilly- och rock and rollpionjär
Carl D. Perkins (1912–1984) – amerikansk politiker, medlem i USA:s representanthus för delstaten Kentucky
Carl C. Perkins (född 1954) – amerikansk politiker, medlem i USA:s representanthus för delstaten Kentucky, son till Carl D. Perkins
Carl Perkins (pianist) (1928–1958) – amerikansk jazzpianist